MDMS steht für:
 Messdatenmanagementsystem
 Methylen-Dimethansulphonat, krebserregender Stoff

Abkürzung